Lawndale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lawndale (Californië)
Lawndale (North Carolina)